Beatrice eller Béatrice kan syfta på:

 Beatrice – ett kvinnonamn
 Beatrice (musikgrupp) – ett rockband från Ungern
 Béatrice (opera) – en opera av André Messager
 Beatrice (radioprogram) – Sveriges Radios julkalender 1989
 Beatrice (sång) – en sång av Benny Andersson och Björn Ulvaeus